Princes Town puede referirse a:

 Princes Town, ciudad de Ghana.
 Princes Town, ciudad de Trinidad y Tobago.